Ернштедт Віктор Карлович (1854–1902) — російський філолог-класик, фахівець з античної палеографії.
 Ернштедт Петро Вікторович (1890–1966) — видатний російський і радянський лінгвіст (еллініст та коптолог).